

Боґданув — село в гміні Костомлоти Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Боґданув — село в гміні Воля-Кшиштопорська Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Боґданув — село в гміні Козлув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Боґданув — село в гміні Ґродкув Бжезького повіту Опольського воєводства
 Боґданув — село в гміні Козьмінек Каліського повіту Великопольського воєводства